Front popular, coalició electoral entre partits que abasta des de sectors de la classe mitjana demòcrata fins a les forces populars de partits d'esquerra i esquerra radicals formades en la dècada de 1930
 Europa:
 Front Popular (Espanya), coalició electoral dels partits polítics d'esquerres que va guanyar les eleccions espanyoles de 1936 
 Frente Popular Galega, organització política gallega, comunista i independentista
 Front Popular de França, coalició política formada per socialistes, comunistes i radicals Formada al desembre de 1935, va guanyar les eleccions parlamentàries de maig de 1936 sent elegit el primer ministre Léon Blum Es va mantenir en el poder fins a 1938
 Front Popular de Moldàvia, moviment polític aparegut a la RSS de Moldàvia el 1989 i actiu fins a 1992
 Front Popular de Letònia (Latvijas Tautas Fronte) organització política de Letònia de finals de la dècada del 1980 i 1990
 Front Popular d'Estònia, moviment polític estonià actiu a finals de la dècada del 1980 i primers de 1990
 Amèrica: Front Popular de Xile, coalició entre els partits comunistes, socialistes, radicals i la Confederació de Treballadors de Xile formada en 1937 Va dur a la presidència de la república, en guanyar les eleccions de 1938, a Pedro Aguirre Cerda Es van mantenir en el poder fins a 1947 Triant a Juan Antonio Ríos i Gabriel González Videla
 Àsia:
 Front Popular per a l'Alliberament de Palestina, moviment polític i una organització armada d'ideologia marxista i nacionalista palestina fundada el 1967 per George Habash
 Front Popular d'Alliberament dels Tigres, partit polític tàmil de Ceilan que va existir de 1990 a 1995 
 Front Popular Unit d'Alliberament de Manipur, moviment polític i militar de la minoria pangal (musulmans de Manipur) format el 1994 després del conflicte entre meiteis i pangals de 1993 
 Front Popular del Nepal, organització de masses del Partit Comunista del Nepal
 Front Popular Democràtic de Tripura, partit polític de Tripura, branca política de la Força dels Tigres de Tripura
 Front Popular Patriòtic de Jammu i Caixmir, organització política de Jammu i Caixmir creada pel servei secret indi
 Front Popular Revolucionari de Manipur, ala política del moviment creat per N Bisheswar Singh amb el nom d'Exèrcit Popular Revolucionari de Manipur, el 1978 
 Front Popular de Nagaland, partit polític de l'Índia, limitat a l'estat de Nagaland
 Front Popular d'Alliberament de Manipur, coordinadora guerrillera de Manipur formada el 1999 entre tres moviments principals